

Patronyme 

 Alexandre Goyette, acteur canadien ;
 Cynthia Goyette (1946-), nageuse américaine ;
 Danielle Goyette (1966-), joueuse de hockey sur glace canadienne ;
 Desirée Goyette (1960-), actrice, compositrice et productrice de télévision ;
 Jocelyne Goyette (1948-2011), une comédienne et auteure québécoise ;
 Lucille Goyette-Lemay (1950-), archère québécoise;
 Michel Goyette (1973-), acteur québécois ;
 Patrick Goyette, acteur et scénariste québécois ;
 Phil Goyette (1933-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Richard Goyette, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la régie des installations olympiques ;
 Suzanne Paquette-Goyette (1908-2001), enseignante québécoise.